Rapture — пятый студийный альбом финской блэк-метал-группы Impaled Nazarene, выпущенный 5 мая 1998 года на лейбле . В 2007 году альбом был переиздан на том же лейбле.

Отзывы критиков 
Адам Васулук из Chronicles of Chaos оценил альбом в 5 баллов из 10 и написал, что некоторые треки звучат, как просто перезаписанные, а сам альбом во многом повторяет предыдущий, Latex Cult.

Список композиций

Участники записи 
 Mika Luttinen — вокал
 Jarmo Anttila — гитара
 Jani Lehtosaari — бас-гитара
 Reima Kellokoski — ударные

Примечания 

Альбомы Impaled Nazarene
Альбомы Osmose Productions